El término caparazón puede hacer referencia a:

Caparazón, protección dorsal de las tortugas
Caparazón, cubierta para la silla de montar
Caparazón, protección dorsal de algunos animales.
